Восточные и северные крайние географические точки территории Российской Федерации совпадают с соответствующими точками Евразии (как на материке, так и на островах).

Крайние точки бывшего СССР были те же, что и у Российской Федерации, за исключением самой южной точки — город Кушка (ныне Туркменистан). Самой высокой точкой Советского Союза была горная вершина Пик Коммунизма (7495 м; ныне в Таджикистане).

В 1812—1841 годах крайняя восточная точка Российской империи находилась в Северной Америке, на территории русского поселения Форт-Росс. После продажи Форт-Росса с 1841 по 1867 год крайняя восточная точка находилась на границе между Русской Аляской и Британской Северной Америкой. До 1917 года крайняя западная точка Российской империи находилась в Царстве Польском, близ поселения Руда Комаровская ().

Крайние точки

Включая острова и эксклавы 
 Северная точка — окрестности мыса Флигели, Земля Франца-Иосифа, Архангельская область
 
 Южная точка — не именованная на картах точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан и к юго-западу от гор Несен (3,7 км) и Базардюзю (7,3 км), Дагестан
 )
 Западная точка — погранзастава Нормельн, Балтийская коса, Калининградская область
 
 Восточная точка — остров Ратманова, Чукотский автономный округ

Основная континентальная территория 
 Северная точка — мыс Челюскин, Красноярский край (77°43′N)
 Южная точка — не именованная на картах точка с высотой свыше 3500 м расположена в 2,2 км к востоку от горы Рагдан и к юго-западу от гор Несен (3,7 км) и Базардюзю (7,3 км), Дагестан ()
 Западная точка — берег реки Педедзе, Псковская область (27°19′E)
 Восточная точка — мыс Дежнёва, Чукотский автономный округ (169°39′W)

Города 
 Северный — Певек, Чукотский автономный округ (69°42′N)
 Южный — Дербент, Дагестан (42°04′N)
 Западный — Балтийск, Калининградская область (19°55′E)
 Восточный — Анадырь, Чукотский автономный округ (177°31′E)

Постоянные поселения 
 Северное — Диксон, Красноярский край (73°30′N)
 Южное — Куруш, Дагестан (41°16′N)
 Западное — Балтийск, Калининградская область (19°55E)
 Восточное — Уэлен, Чукотский автономный округ (169°48′W)

На карте

Крайние высоты 

 Низшая точка — уровень Каспийского моря (-28 м)
 Высочайшая точка — гора Эльбрус (5642 м)

См. также 
 География России
 Географический центр России

Примечания

Литература 
 Раковская Э. М., Давыдова М. И. Географическое положение // Физическая география России: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений: В 2 ч. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — Ч. 1. — 288 с.: ил.

География России